Меньки:
 Меньки () — монотипический род рыб из семейства Тресковых, включающий единственный вид , или мень.

Топоним 
 Меньки (Гродненская область) — деревня в Белоруссии.
 Меньки (Минская область) — деревня в Белоруссии.